Florian Dąbrowski (1798‐1848) – polski oficer, uczestnik powstania listopadowego i wielkopolskiego.
 Florian Dąbrowski (1913-2002) –polski kompozytor, pedagog i działacz muzyczny. 
 Florian Dąbrowski (1911-1944) – polski żołnierz.